Rube steht für:
 Rube (Kirsche), Kirschsorte
 Rube (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Manitowoc County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Rube ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Ludwig Rube (1783–1870), hessischer Apotheker und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Friedrich Rube (1771–1853), deutscher Arzt und Politiker
 Willi Rube (1918–1997), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Rübe (Begriffsklärung)